Oxyaeninae— вимерла підродина оксієнових, які жили з пізнього палеоцену до пізнього еоцену Азії, Європі та Північній Америці.

Філогенез 
Філогенетичні відносини підродини Oxyaeninae показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Підродини ссавців
Оксієнові